El municipio de Loon Lake (en inglés: Loon Lake Township) es un municipio ubicado en el condado de Cass en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 540 habitantes y una densidad poblacional de 11,59 personas por km².

Geografía 
El municipio de Loon Lake se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 46.6 km², de la cual 45,08 km² corresponden a tierra firme y (3,26 %) 1,52 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 540 personas residiendo en el municipio de Loon Lake. La densidad de población era de 11,59 hab./km². De los 540 habitantes, el municipio de Loon Lake estaba compuesto por el 96,48 % blancos, el 0,37 % eran afroamericanos, el 0,74 % eran amerindios, el 0,19 % eran asiáticos, el 0,37 % eran de otras razas y el 1,85 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,19 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Cass (Minnesota)